Polheim heißen folgende geographische Objekte:

 Schloss Polheim (Leibnitz), Vorburg von Schloss Seggau, in Seggauberg (Leibnitz), Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Schloss Polheim (Wels), in Wels, Oberösterreich, Stammsitz der Polheimer
 Polheim (Camp), Amundsens Lager am Südpol

Polheim ist der Familienname folgender Personen:
 ein oberösterreichisches Adelsgeschlecht, siehe Polheim (Adelsgeschlecht)

 Cyriak von Polheim (1495–1533), österreichischer Staatsmann
 Jörg von Polheim (* 1959), deutscher Politiker (FDP)
 Karl Polheim (1883–1967), österreichischer Germanist und Hochschullehrer
 Karl Konrad Polheim (1927–2004), österreichischer Literaturwissenschaftler
 Martin von Polheim († 1399), Benediktiner und Abt des Stiftes Kremsmünster
 Martin II. von Polheim († 1498), kaiserlicher Rat
 Weichart von Polheim († 1315), Salzburger Erzbischof
 Wolfgang von Polheim (1458–1512), österreichischer Adeliger und Regent von Niederösterreich

Siehe auch:
 Pohlheim (Begriffsklärung)
 Pollheim
 Poulheim